Луццатто (также Луцатто, Луццатти) — фамилия. Известные носители:

 Луццатто, Амос (1928—2020) — итальянский писатель, медик и общественный деятель.
 Луццатто, Джино (1878—1964) — итальянский историк.
 Луццатти, Луиджи (1841—1927) — итальянский государственный деятель, юрист и экономист, премьер-министр Италии в 1910—1911 гг.
 Луцатто, Моше Хаим (1707—1746) — итальянский раввин, каббалист и философ.
 Луццатто, Самуил Давид (1800—1865) — итальянский филолог, переводчик и комментатор Библии и поэт; отец Филоссено Луццатто.
  (род. 1963) — итальянский историк.
 Луццатто, Симон (ок. 1580—1663) — венецианский раввин, математик и апологет.
 Луццатто, Филоссено (1829—1854) — итальянский ориенталист и переводчик Книги пророка Иезекииля, сын Самуила Луццатто.

См. также 
 Луццатто (фамилия)